Шма́ковка — топоним:

Поселения 
 Новосибирская область
 Шмаковка — деревня в Кыштовском районе.

 Приморский край
 «Шмаковка» — бальнеологический курорт, находится в посёлке Горные Ключи.
 Шмаковка — село в Кировском районе.
 Шмаковка — станция Дальневосточной железной дороги.
 Томская область
 Шмаковка — посёлок в Каргасокском районе.

Реки 
 Шмаковка (приток Торфяной) — река, приток реки Торфяная, бассейн реки Преголя.
 Шмаковка (приток Белой) — река в Приморском крае